Die Champions Hockey League 2023/24 ist die neunte Austragung des höchsten Wettbewerbs für Klubmannschaften im europäischen Eishockey. Sie beginnt im September 2023 mit der Gruppenphase und endet mit dem Finale im Februar 2024.

Modus 
Der Modus für diese Spielzeit wurde im Vergleich zu den Vorjahren stark verändert. Bereits 2020 wurde entschieden, die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften von 32 auf 24 zu reduzieren. In der Regulären Saison (vormals Gruppenphase) spielt jede Mannschaft gegen sechs verschiedene Gegner – jedoch nur einmal gegeneinander. Die Mannschaften platzieren sich in einer Gesamttabelle auf den Plätzen 1–24 (es gibt keine Gruppentabellen mehr).

Die 16 bestplatzierenten Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Das Playoff-Format bleibt unverändert.

Teilnehmer 
18 der 24 Mannschaften kommen aus den sechse Aktionärsligen – aus jeder Liga 3 Teams, die sich aufgrund sportlicher Verdienste qualifizieren. Der amtierende CHL-Meister ist automatisch für die aktuelle Saison qualifiziert. Die Mindestanzahl teilnehmender Länder ist auf 11 festgelegt und daher werden fünf Wild-Card-Teams aus den Challengerligen an der CHL teilnehmen. Im März gab die CHL die Challengerligen für diese Saison bekannt. Aufgrund des reduzierten Starterfeldes sind die Polska Hokej Liga (Polen) und die Ukrainische Eishockeyliga nicht mehr in der CHL vertreten. Auch der IIHF Continental Cup wird für die Vergabe der Teilnehmerplätze ab dieser Saison nicht mehr berücksichtigt.

Teilnehmer pro Liga 
Die sechs Gründungsligen stellen je drei Mannschaften. Der CHL-Meister ist automatisch qualifiziert, womit dessen jeweilige Liga einen zusätzlichen Startplatz erhält. Die Verteilung basiert auf den sportlichen Erfolg in der Vorsaison der Ligen gemäß folgender Kriterien:
 Nationale Meister
 Sieger der Regulären Saison
 Zweitplatzierte der Regulären Saison
 Drittplatzierte der Regulären Saison

Übersicht der qualifizierten Clubs

Weblinks 
 Homepage der Champions Hockey League

Einzelnachweise 

2023
Eishockeysaison 2023/24